Липец — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района, в 20 км к юго-востоку от Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года 155 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района